Willoughby steht für:

 Willoughby (Lincolnshire), Ort in England
 Willoughby (Ohio), Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 Willoughby (Sydney), Stadtteil von Sydney, Australien
 Willoughby City, Verwaltungsgebiet in Sydney
 Willoughby Company, US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen

Britische Adelstitel:
 Baron Willoughby de Eresby
 Baron Willoughby of Parham
 Baron Willoughby de Broke

Willoughby ist der Familienname folgender Personen:
 Alise Willoughby (* 1991), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Barrett Willoughby (1901–1959), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Bill Willoughby (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bob Willoughby (1927–2009), US-amerikanischer Fotograf
 Brian Willoughby (* 1949), britischer Bassgitarrist
 Charles Willoughby (1892–1972), amerikanischer General und Geheimdienstoffizier
 Digby Willoughby, 7. Baron Middleton (1769–1856), britischer Adliger
 Digby Wentworth Bayard Willoughby, 9. Baron Middleton (1844–1922), britischer Adliger

 Harold R. Willoughby, US-amerikanischer Theologe

 Holly Willoughby (* 1981), britische Fernsehmoderatorin und Model
 Hugh Willoughby († 1554), englischer Seefahrer
 Jane Heathcote-Drummond-Willoughby, 28. Baroness Willoughby de Eresby (* 1934), britische Adlige
 John Willoughby, englischer Ritter
 Katherine Willoughby, 12. Baroness Willoughby de Eresby (1519–1580), englische Adlige

 Leonard Ashley Willoughby (1885–1977), britischer Germanist
 Marvin Willoughby (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Michael Willoughby, 12. Baron Middleton (1921–2011), britischer Politiker
 Nesbit Willoughby (1777–1849), britischer Konteradmiral
 Noel Vincent Willoughby (1926–2006), irischer Bischof von Cashel und Ossory
 Percival Willoughby († 1643), englischer Landbesitzer
 Richard de Willoughby (um 1290–1362), englischer Rechtsgelehrter

 Sam Willoughby (* 1991), australischer Radrennfahrer
 Timothy Willoughby (1954–2008), australischer Ruderer
 Wellington Willoughby (1859–1932), kanadischer Politiker
 Westel Willoughby junior (1769–1844), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Westel Woodbury Willoughby (1867–1945), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 William F. Willoughby (1867–1960), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 William Willoughby, 5. Baron Willoughby de Eresby († 1409), englischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Die Wölfe von Willoughby